Hotel Spichrz w Toruniu – trzygwiazdkowy hotel w Toruniu.

Lokalizacja 
Hotel znajduje się w południowej części Zespołu Staromiejskiego, przy ulicy Mostowej 1, w sąsiedztwie Bramy Mostowej, a vis a vis nowego Hotelu Spichrz.

Historia 
Budynek został zbudowany w 1719 roku przez toruńskiego kupca Jana Noggena na miejscu dwóch średniowiecznych działek budowlanych. Jest uznawany za najlepiej zachowany budynek magazynowy w Toruniu oraz jeden z największych spichrzy w Polsce. W późniejszym okresie pełnił rolę koszar wojskowych, a po przebudowie w 1823 roku – wojskowego magazynu żywności. W tym samym roku zamontowano obecne drewniane stropy, spichlerz połączono przy pomocy łącznika z sąsiednią basztą „Żuraw”, a samą basztę przebudowano, umieszczając wewnątrz drewniany żuraw. Z niewielkimi zmianami obiekt przetrwał do lat 90. XX wieku, pełniąc w międzyczasie funkcje biurowo–gospodarcze. W latach 1999-2002 budynek został odrestaurowany i zaadaptowany na hotel, który otwarto 8 września 2003 roku. Prace konserwatorskie zostały wykonane według projektu arch. Jerzego Matusiak-Tusiackiego. Na szczególną uwagę zasługuje zachowanie oryginalnej drewnianej konstrukcji wewnętrznej spichlerza.

Nagrody i wyróżnienia 
 2004 - nagroda Prezydenta Miasta Torunia za rewaloryzację i adaptację obiektu zabytkowego „Obiekt Roku 2004”
 2005 - nagroda Generalnego Konserwatora Zabytków "Zabytek Zadbany AD 2005"
 2013 - nagroda "Hotel z Pomysłem"
 2016 - II nagroda w konkursie „Toruń Ogrodem” w kategorii zieleń Zespołu Staromiejskiego

Galeria

Zobacz też 
 Budynek przy ul. Mostowej 3 w Toruniu
 Turystyka w Toruniu
 Zabytki w Toruniu

Przypisy 

Zabytki nieruchome w Toruniu
Spichrz